Cerreto – in generale, bosco a dominanza di cerro.

Geografia

Croazia
Cerreto – comune della Regione istriana

Italia

Comuni 
Cerreto Castello – comune in provincia di Biella
Cerreto d'Asti – comune in provincia di Asti
Cerreto d'Esi – comune in provincia di Ancona
Cerreto di Spoleto – comune in provincia di Perugia
Cerreto Grue – comune in provincia di Alessandria
Cerreto Guidi – comune nella città metropolitana di Firenze
Cerretto Langhe – comune in provincia di Cuneo
Cerreto Laziale – comune nella città metropolitana di Roma
Cerreto Sannita – comune in provincia di Benevento

Frazioni 
Cerreto – frazione di Colli a Volturno in provincia di Isernia
Cerreto – frazione di Bettona in provincia di Perugia
Cerreto – frazione di Panicale in provincia di Perugia
Cerreto – frazione di Pannarano in provincia di Benevento
Cerreto – frazione di Sonnino in provincia di Latina
Cerreto – frazione di Sorano in provincia di Grosseto
Cerreto – frazione di Vallerotonda in provincia di Frosinone
Cerreto – frazione di Venarotta in provincia di Ascoli Piceno
Cerreto – località di Vicovaro nella città metropolitana di Roma Capitale
Cerreto – frazione di Zerba in provincia di Piacenza
Cerreto Alpi – frazione del comune di Ventasso nella provincia di Reggio nell'Emilia
Cerreto di Bagolino – frazione di Bagolino in provincia di Brescia
Cerreto Laghi – frazione del comune di Ventasso nella provincia di Reggio nell'Emilia
Cerreto Selva – località di Sovicille nella provincia di Siena
Castel Cerreto – frazione di Treviglio in provincia di Bergamo
Villa Cerreto – frazione di Nizza Monferrato in provincia di Asti

Altro 
Passo del Cerreto – valico dell'Appennino Tosco-Emiliano tra i comuni di Ventasso (RE) e Fivizzano (MS)
Monte Cerreto – montagna dei Monti Lattari
Monte Cerreto – montagna dell'Appennino laziale

Pagine correlate 
Cerreta

Altri progetti